

Astronomia 
 Janssen – cratere lunare
 Janssen – cratere su Marte
 Janssen – nome attribuito all'esopianeta 55 Cancri e

Persone 
 Benoît Janssen – giocatore di calcio a 5 belga
 David Janssen – attore statunitense
 Famke Janssen – attrice e modella olandese
 Henk Janssen – tiratore di fune olandese
 Jan Janssen – ciclista su strada olandese
 Jarno Janssen – pilota motociclistico olandese
 Jules Janssen – astronomo francese
 Karel Janssen – giocatore di calcio a 5 belga
 Theo Janssen – calciatore olandese
 Tim Janssen – calciatore olandese
 Victor Emil Janssen – pittore tedesco

Altro 
 Janssen Pharmaceutica – azienda farmaceutica belga

Pagine correlate 
Jansen